Pellegrina ima više značenja:
 Pellegrina, Pavia
 Pellegrina, Verona